Мариенвердер ():

 Мариенвердер — немецкое название польского города Квидзын
 Мариенвердер — административный округ в Пруссии и Германии (1815—1919)
 Мариенвердер — административный округ нацистской Германии (1939—1945)
 Мариенвердер (Барним) — община в Германии, в земле Бранденбург